Дом Абрамсона — здание в Одессе, построенное в 1852 году по проекту архитектора И. С. Козлова. Расположено в исторической части города в нескольких минутах ходьбы от оперного театра и Филармонии по адресу ул. Бунина, 19. 

С 1888 года, со дня своего рождения, по 1921 год в этом доме проживал Леонид Петрович Гроссман, русский советский литературовед, писатель. Доктор филологических наук, профессор. Об этом свидетельствует мемориальная доска, прикрепленная на доме.

В начале XXI века используется как отель Айвазовский.

Гостиницы Одессы
Здания и сооружения Одессы